

Россия

Алтайский край 
 Ильичёвский сельсовет — входил в Суетский район.

Волгоградская область 
 Ильичёвский сельсовет — входит в Ленинский район.
 Ильичёвский сельсовет — входит в Николаевский район.

Красноярский край 
 Ильичёвский сельсовет — входит в Шушенский район.

Россия / Украина

Крым 
 Ильичёвский сельский совет — входил в Ленинский район.
 Ильичёвский сельский совет — входил в Советский район.

Украина

Донецкая область 
 с 2016 — Ильиновский сельский совет — входил в Константиновский район.
 с 2016 — Покровский сельский совет — входил в Мангушский район.

Николаевская область 
 Ильичёвский сельский совет — входил в Братский район.

Харьковская область 
 Ильичёвский сельский совет — входил в Барвенковский район.